Pine Grove (Pennsilvània)
 Pine Grove Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.